

Littérature 
Lollipop est un manga de Ricaco Iketani

Musique 
 Lollipop est une chanson interprétée par le quartet vocal féminin américain The Chordettes en 1958.
 Lollipop (Candyman) est une chanson du groupe Aqua.
 Lollipop est une chanson de Mika.
 Lollipop est une chanson du rappeur Lil Wayne.
 Lollipop est une chanson d'Alexandra Stan.

Télévision 
Lollipop est une émission de télévision belge.

Technologie 
 Android Lollipop est un système d'exploitation pour smartphones.

Sciences 
 Lollipop est un dispositif expérimental réalisé par Melvin Calvin et Andy Benson visant à identifier les premières molécules carbonées synthétisées par les organismes chlorophylliens à partir du  atmosphérique.